Gunung Api kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gunung Api (berg i Indonesien, Aceh), 
 Gunung Iya, berg, 

Robotskapade Indonesienförgreningar